Кафу може да се отнася за:

 Кафу, бразилски футболист (род. 1970);
 Джонатан Кафу, бразилски футболист (род. 1991);
 Кафу, река в Уганда.